

Patronyme 
 Alex Fava (1989-), est un escrimeur français.
 Amand-Joseph Fava, (1826-1899), était un évêque français.
 Antonio Fava, (1949- ), est un acteur de théâtre et écrivain italien.
 Carlo Del Fava, (1981- ), est un joueur de rugby à XV italien.
 Claudio Fava, (1957- ), est une personnalité politique et un journaliste italien.
 Franco Fava (1952- ), est un athlète italien.
 Giuseppe Fava, dit « Pippo » (1925-1984), était un écrivain, journaliste, dramaturge et metteur en scène italien.
 Scott Fava, (1976- ), est un joueur de rugby à XV australien.

Autres 
 , plat de la cuisine grecque à base de graines de diverses espèces.
 Rio della Fava, canal de Venise.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais